Barrandov (nebo též Odb Barrandov) je odbočka, která se nachází v km 3,303 dvoukolejné trati Praha–Plzeň mezi stanicí Praha-Smíchov a odbočkou Závodiště. Odbočka se nachází mezi Barrandovskymi terasami a Strakonickou ulicí, leží v katastrálním území Hlubočepy v Praze.

Historie 
Odbočka byla postavena v rámci optimalizace trati mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín, která probíhala v letech 2019-2022. Samotná výstavba odbočky proběhla v roce 2020.

V rámci stavby byla na jedné straně postavena odbočka Barrandov, ale naopak bylo k 12. červenci 2020 zrušeno hradlo Barrandov, které se nacházelo o asi 300 metrů blíž ke stanici Praha-Smíchov než je nově zřízená odbočka.

Popis odbočky 
Odbočka je vybavena elektronickým stavědlem ESA 44. Odbočka je trvale neobsazena (místní ovládání není možné) a je dálkově ovládána z Prahy–Radotína.

V odbočce jsou celkem čtyři výhybky ve dvou spojkách mezi traťovými kolejemi. Ve směru od odbočky Závodiště je odbočka kryta vjezdovými návěstidly 1S a 2S v km 3,538, z opačného směru pak 1L a 2L v km 2,991, resp. 2,955. Jízdy vlaků v přilehlých traťových úsecích jsou zabezpečeny pomocí automatických hradel bez návěstních bodů, volnost koleje je zjišťována pomocí počítačů náprav.

Reference 

Barrandov
Železniční stanice otevřené v roce 2020
Železniční trať Praha–Plzeň
Doprava v Hlubočepích
Stavby v Hlubočepích
Barrandov
Postaveno v Česku 2020